Madison hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Avenida Madison, importante avenida de Nueva York;

Localidades
 Madison (Alabama)
 Madison (Arkansas)
 Madison (California)
 Madison (Carolina del Norte)
 Madison (Connecticut)
 Madison (Dakota del Sur)
 Madison (Florida)
 Madison (Georgia)
 Madison (Illinois)
 Madison (Indiana)
 Madison (Maine)
 Madison (condado de Somerset, Maine), lugar designado por el censo;
 Madison (Maryland)
 Madison (Minnesota)
 Madison (Misisipi)
 Madison (Misuri)
 Madison (Nebraska)
 Madison (Nueva Jersey), borough;
 Madison (Nueva York)
 Madison (villa), estado de Nueva York;
 Madison (Nuevo Hampshire)
 Madison (Ohio)
 Madison (Pensilvania), borough;
 Madison (Virginia)
 Madison (Virginia Occidental)
 Madison (Wisconsin), capital del estado;
 Madison (condado de Dane, Wisconsin)

Personas
 Madison (nombre)
 James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos y "Padre de la Constitución";

Autores de nombres científicos 
 Madison - Michael T. Madison 1948- : botánico de EE. UU.

Además
 Madison (perro), perro que actuó en Lost
 Madison (película) (2001), de William Bindley
Especialidad de ciclismo en pista
 MADiSON, videojuego de 2022.